A 2022. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 8-án rendezték. Az aranyérmet a francia Quentin Fillon Maillet nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny 16:30-kor (magyar idő szerint 9:30-kor) kezdődött. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F200